Лейтенант-генерал — воинское звание:

 Лейтенант-генерал — в Австралии.
 Лейтенант-генерал — в Великобритании.
 Лейтенант-генерал — в США.
 Лейтенант-генерал — во Франции.

См. также 
 Генерал-лейтенант